Киленин — русская фамилия, известная с XVI века. Известные носители:

 Киленин, Владимир Николаевич (1890—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Киленин, Григорий Дмитриевич (около 1741—после 1799) — русский контр-адмирал, Георгиевский кавалер.
 Киленин, Николай Иванович (около 1745—1788) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.
 Киленины — дворянский род.

Примечания